Canadas Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Grand Prix du Canada 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 12. juni 2016 på Circuit Gilles Villeneuve i Montréal, Canada. Det var det syvende løb i -sæsonen, og det 53. Canadas Grand Prix. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, som startede fra pole position. På andenpladsen kom Ferrari-køreren Sebastian Vettel, mens Valtteri Bottas i Williams sikrede sig tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Daniil Kvjat fik en gridstraf på tre placeringer for at have forårsaget en ulykke med Kevin Magnussen under forrige løb i Monaco.
  - Marcus Ericsson fik en gridstraf på tre placeringer for at have forårsaget en ulykke med sin teamkollega Felipe Nasr under forrige løb i Monaco.
  - Kevin Magnussen satte ikke en tid indenfor 107% af hurtigste tid i Q1. Han fik tilladelse til at starte løbet af løbsledelsen.
  - Kevin Magnussen fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Carlos Sainz, Jr. fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Canadas Grand Prix